Le nom École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines (ENSTIM) est la dénomination officielle - des années 1990 jusqu'aux années 2010 - de quatre écoles d'ingénieur françaises :

 École nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux, créée en 1993, appelée aussi IMT Mines Albi ;
 École nationale supérieure des mines d'Alès, appelée aussi IMT Mines Alès ;
 École nationale supérieure des mines de Douai, fusionnée depuis dans l'IMT Lille Douai ;
 École nationale supérieure des mines de Nantes, créée en 1990, fusionnée depuis dans l'IMT Atlantique.